Praia do Porto (Barreiros)
 Praia do Porto (Imbituba)
 Praia do Porto (Saubara)

Desambiguações de praias